Niemcy:
 Höchstetten – dzielnica Leutershausen

Szwajcaria:
 Höchstetten – gmina w kantonie Berno, w okręgu Emmental
 Höchstetten (Konolfingen) – dawna nazwa gminy Grosshöchstetten

Zobacz też:
 Hochstädten
 Hochstätten
 Hochstetten
 Höchstädten